Elomo ist der Familienname folgender Personen:

Miika Elomo (* 1977), finnischer Eishockeyspieler
Teemu Elomo (* 1979), finnischer Eishockeyspieler